Sony Ericsson Open 2007 – tenisowy turniej WTA z cyklu Sony Ericsson Open rozgrywany w dniach 19 marca-1 kwietnia 2007 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 3 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007